Marzocca – frazione di Senigallia
 Gioia Marzocca – schermitrice italiana
 Marco Marzocca – comico e attore italiano